NAMC steht als Abkürzung für:

Nanchang Aircraft Manufacturing Company, chinesischer Flugzeughersteller
Nihon Aircraft Manufacturing Company, japanischer Flugzeughersteller

Abkürzung